

Geografia

Austria 
 Sankt Johann am Walde – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Johann am Wimberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Johann im Pongau – powiat w kraju związkowym Salzburg
 Sankt Johann im Pongau – miasto w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 Sankt Johann im Saggautal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Sankt Johann im Walde – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 Sankt Johann in der Haide – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Sankt Johann in Tirol – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Sankt Johann – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Sankt Johann – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też 
 St. Johann
 Söding-Sankt Johann